Masters se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John H. Masters
 Maxwell Tylden Masters